Österbach ist ein Gewässername:

 Österbach (Brühlbach), linker Oberlauf des Brühlbach (zur Fils) in Göppingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Österbach (Deubach), rechter Zufluss des Deubachs in Belsenberg, Stadt Künzelsau, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Osterbach